Avvolgimento – manovra militare detta anche accerchiamento
 Avvolgimento – elemento in elettrotecnica presente in trasformatori, bobine, ecc.
 Avvolgimento –  modalità di realizzazione di una corda per racchette da tennis.